Санта Елиса има више значења:

 Санта Елиса (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елиса (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елиса (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елиса (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елиса, Аројо Варас Пријетас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елиса (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елиса (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елиса (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику